Петро́вская Слобода́ — топоним:

Россия 
 Петровская Слобода — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Петровская Слобода — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Петровская Слобода — проектируемый район в Петрозаводске.
 Петровская Слобода — коттеджный посёлок в Новой Москве.

См. также 
 Петровская слобода — горнозаводское поселение XVIII века, положившее начало городу Петрозаводску.